Читтаго́нг (, ) — одна з 11 зіл регіону Читтагонг Бангладеш, розташована у центрі регіону.

Населення — 7616352 особи (2011; 5296127 в 1991).

Адміністративний поділ 
До складу регіону входять 20 упазіл, 6 з яких утворюють місто Читтагонг (позначені *):

Примітки

Посилання 
 Статистичні дані за 1991 рік
 Округ Чандпур у Банглапедії 

Зіли Бангладеш
Читтагонг (регіон)